Алекса́ндр Дорн:
 Дорн, Александр Фёдорович (1886—1956) — российский и советский фотограф, кинооператор.
 Дорн, Александр Юлиус Пауль (; 1833—1901) — немецкий композитор, дирижёр, педагог.